Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open Sud de France 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 konnten sich Adrián Menéndez, Arnau Brugués Davi, Guillermo Olaso und Florent Serra qualifizieren. Kenny de Schepper schaffte es als Lucky Loser ebenfalls ins Hauptfeld des Turniers. Er ersetzte den Tschechen Tomáš Berdych, der sich am linken Handgelenk verletzt hatte. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 2. bis 4. Februar 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 41 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Pérols